Кан-3 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили центральные и восточные кварталы города Кан. В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен − в него была добавлена коммуна Эпрон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Кан (24 453 чел., центральные и восточные кварталы)
 Эпрон (1 633 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 32,9 % голосов против 28,4 % у Жана-Люка Меланшона и 11,7 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 76,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 30,5 %, Жан-Люк Меланшон – 22,4 %, Франсуа Фийон – 20,8 %, Марин Ле Пен – 10,1 %; 2 тур: Макрон – 82,6 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 35,2 %, Николя Саркози — 25,3 %, Марин Ле Пен — 9,1 %; 2 тур: Олланд — 60,3 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют юрист Салия Ашуши (Salyha Achouchi) и предприниматель в области «зелёной» экономики Антуан Казини (Antoine Casini) (оба - Социалистическая партия).

Ссылки